Сепульведа ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сепульведа. Занимает площадь 124 км². Население — 1255 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 58 км.

Покровительницей города почитается Пресвятая Богородица (Virgen de la Peña), празднование 29 сентября.

История 
Город основан в 1 году нашей эры.

Персоналии 
 Святой Фрукт

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 www.villaytierra.com
 www.encierrosinfantiles.com

Населённые пункты Сеговии
Муниципалитеты Сеговии